Zawody drużynowe – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 w Pekinie. Pierwotnie rywalizacja została zaplanowana na 19 lutego w National Alpine Skiing Centre w Yanqing, ale z powodu niskich temperatur oraz silnego wiatru przełożono ją na następny dzień.

Drużyny biorące udział w zawodach zostały rozstawione zgodnie z klasyfikacją Pucharu Narodów w narciarstwie alpejskim przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich.

Zasady 
Zawody odbywały się w slalomie równoległym. Drużyny składały się z czterech zawodników (dwie kobiety i dwóch mężczyzn) oraz dwóch rezerwowych. Były cztery przejazdy (dwa kobiet i dwa mężczyzn) – zwycięzca zdobywał punkt dla swojej drużyny. W przypadku remisu po czterech przejazdach – sumowano najlepszy przejazd zawodnika i zawodniczki z danego kraju i porównywano czasy – do dalszej rundy awansowała drużyna z lepszym czasem.

Drużyny 

 
 Katharina Huber
 Katharina Liensberger
 Katharina Truppe
 Stefan Brennsteiner
 Michael Matt
 Johannes Strolz
 
 Tereza Nová
 Elese Sommerová
 Kryštof Krýzl
 Jan Zabystřan
 
 Kong Fanying
 Ni Yueming
 Xu Mingfu
 Zhang Yangming
 
 Clara Direz
 Coralie Frasse Sombet
 Tessa Worley
 Mathieu Faivre
 Thibaut Favrot
 Alexis Pinturault
 
 Cassidy Gray
 Erin Mielzynski
 Roni Remme
 Trevor Philp
 Erik Read
 
 Emma Aicher
 Lena Dürr
 Julian Rauchfuss
 Alexander Schmid
 Linus Straßer
 
 Mina Fürst Holtmann
 Thea Louise Stjernesund
 Maria Therese Tviberg
 Timon Haugan
 Fabian Wilkens Solheim
 Rasmus Windingstad
 
 Zuzanna Czapska
 Maryna Gąsienica-Daniel
 Magdalena Łuczak
 Michał Jasiczek
 Paweł Pyjas

 
 Anastasija Gornostajewa
 Julija Pleszkowa
 Jekatierina Tkaczenko
 Aleksandr Andrijenko
 Iwan Kuzniecow
 
 Petra Hromcová
 Rebeka Jančová
 Adam Žampa
 Andreas Žampa
 
 Ana Bucik
 Tina Robnik
 Andreja Slokar
 Miha Hrobat
 Žan Kranjec
 
 Andrea Ellenberger
 Wendy Holdener
 Camille Rast
 Luca Aerni
 Gino Caviezel
 Justin Murisier
 
 Hanna Aronsson Elfman
 Hilma Lövblom
 Kristoffer Jakobsen
 Mattias Rönngren
 
 AJ Hurt
 Paula Moltzan
 Mikaela Shiffrin
 Tommy Ford
 River Radamus
 Luke Winters
 
 Marta Bassino
 Federica Brignone
 Nicol Delago
 Luca De Aliprandini
 Tommaso Sala
 Alex Vinatzer

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022